Gosen kan avse:

Gosen, Egypten – ett område i Egypten
Gosen-Neu Zittau – en ort i Brandenburg, Tyskland
Gosen, Niigata – en stad i Niigata prefektur, Japan